Shirley Fry e Doris Hart hanno battuto in finale Louise Brough e Maureen Connolly 8-6, 6-3.

Teste di serie 

 Shirley Fry /  Doris Hart (Campionesse)
 Louise Brough /  Maureen Connolly (finale)

 Thelma Coyne Long /  Patricia Todd (semifinali)
 Susan Partridge /  Jean Quertier (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1952